KYT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kyauktaw (Birmania)